

Cinema
 Close – film del 2019 diretto da Vicky Jewson
 Close – film del 2022 diretto da Lukas Dhont

Persone
 Chuck Close – pittore e fotografo statunitense
 Eric Close – attore statunitense
 Glenn Close – attrice, doppiatrice e produttrice cinematografica statunitense

Altro 
 Close – album di Kim Wilde del 1988
 Close – singolo di Nick Jonas del 2016

Pagine correlate 
 Clos 
 Klose